Eickelbeck oder Eikelbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Guido Eickelbeck (* 1965), deutscher Sportler
 Heinz Eikelbeck (1926–2011), deutscher Politiker (SPD)